Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (Madrid, 30 de noviembre de 1901-Madrid, 3 de febrero de 1964) fue infante de España y brevemente heredero de la Corona española (aunque no ostentó el título de príncipe de Asturias) a principios del . Era hijo de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y de María de las Mercedes de Borbón, hija del rey Alfonso XII de España, y princesa de Asturias desde su nacimiento hasta su muerte en 1904. Para los realistas legitimistas fue Alfonso II de las Dos Sicilias.

Biografía

Infancia 

El infante Alfonso nació en Madrid, en el Palacio Real. Era el mayor de los tres hijos del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias y de su esposa, la princesa de Asturias, María de las Mercedes. Aproximadamente un mes antes, su tío Alfonso XIII había dispuesto que el hijo o hija que naciese en el próximo parto de la princesa de Asturias fuese infante o infanta de España. La muerte de su madre, la princesa de Asturias, en el parto del tercero de sus vástagos en 1904 y el hecho de que su tío, el rey Alfonso XIII de España, no tuviese aún descendientes, le convirtió en el heredero de la Corona española, aunque, al contrario que su madre, nunca llegó a ostentar el título de príncipe de Asturias. En 1907 nació su primo, Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito de Alfonso XIII, por lo que perdió todos los honores que le correspondían como heredero.

El 3 de diciembre de 1901 fue bautizado por el obispo de Sion en el salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. Fueron sus padrinos el papa León XIII y su abuela materna, la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Realizó sus estudios, siendo examinado en el Instituto Cardenal Cisneros. Posteriormente, como era habitual en los príncipes de la época, siguió la carrera militar, ingresando en la Academia de Caballería de Valladolid en 1918. Se graduó en 1921 y su primer destino fue el regimiento de húsares de la Princesa.

Entre sus aficiones se contaba la equitación, la pintura española del  y la caza.

Matrimonio y descendencia 

Tras el colapso de la monarquía española en 1931 partió al exilio junto con su familia. En 1933, partió al castillo de Schwarzau para conocer a la princesa María Francisca de Borbón-Parma, hija del duque Elías I de Parma y de la archiduquesa María Ana de Austria, y casarse con ella. Sin embargo, Alfonso se fijó en su hermana menor, la princesa Alicia, por lo que decidió elegirla a ella. La familia sería propietaria del castillo hasta 1951.

La pareja contraería matrimonio el 16 de abril de 1936 en la Minoritenkirche de Viena; ambos eran primos segundos. En una boda en la que asistió gran parte de la realeza de la época, familia de los contrayentes. Tuvieron tres hijos:

 Teresa (n. 1937), princesa de las Dos Sicilias, duquesa de Salerno. Casada con Íñigo Moreno de Arteaga,   marqués de Laula y  marqués de Laserna; con descendencia.
 Carlos (1938-2015), creado infante de España por decisión del rey Juan Carlos I. Ostentó asimismo el título de duque de Calabria, y también el título de conde de Caserta. Estuvo casado con la princesa Ana de Orleans; con sucesión. 
 Inés (n. 1940), princesa de las Dos Sicilias, duquesa de Siracusa. Estuvo casada con Luis de Morales y Aguado; tuvieron descendencia. Se divorciaron en 1978.

Si se tiene en cuenta la renuncia de la infantas Pilar y Margarita, hermanas del rey Juan Carlos, el hijo de don Alfonso, el infante Carlos, se encontraba el primero en línea de sucesión del trono español en caso de que el rey y su familia no pudieran reinar. Las infantas Pilar y Margarita renunciaron a sus derechos de sucesión al trono español al contraer matrimonio con una persona ajena a alguna familia real como estipulaba la Pragmática Sanción del rey Carlos III sobre matrimonios de los miembros de la familia real por la que se regían dichos matrimonios, ateniéndose la familia real española a la Constitución de 1876 en vigor hasta 1978, cuando entró en vigor la actual Constitución española. 

La norma de Carlos III quedó abolida de facto con la aprobación del texto constitucional de 1978, por lo que la mayoría de expertos en la materia consideran que tanto Pilar como Margarita y todos sus descendientes han quedado excluidos de la línea sucesoria.

Títulos, órdenes y armas

Títulos 

 30 de noviembre de 1901-17 de octubre de 1904: Su Alteza Real el Serenísimo Señor infante don Alfonso de Borbón y Borbón.
 17 de octubre de 1904-10 de mayo de 1907: Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante Heredero.
 10 de mayo de 1907-3 de febrero de 1964: Su Alteza Real el Serenísimo Señor infante don Alfonso de Borbón y Borbón.

Órdenes 

 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro. (Reino de España).
 Caballero del collar de la Orden de Carlos III (Reino de España).
 Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.(Reino de España).
 13 de abril de 1923: Caballero de la Orden de Alcántara (Reino de España).

Armas 
<center>
{| class="wikitable"
| <center>Escudo como infante(hasta 1960)
| <center>Escudo como pretendienteal trono de las Dos-Sicilias(1960-1964) 
|}

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón en España
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Infantes de España de gracia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Príncipes de las Dos Sicilias
Infantes de España del siglo XX
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros de la Orden de Alcántara
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid
Herederos al trono de España